De elfde Aziatische Spelen werden gehouden van 22 september 1990 tot 7 oktober 1990, in Peking, China. Het was de eerste keer dat zo een groot sportevenement in China georganiseerd werd.

De officiële opening in het Arbeidersstadion werd verricht door Yang Shankun.

Het Aziatisch Olympisch Comité verloor hun voorzitter, Sheikh Fahad Al-Sabah, tijdens de invasie van Koeweit door Irak. Hierdoor werd het hoofdkwartier van het Comité tijdelijk verhuisd naar het Verenigd Koninkrijk.

Er werden zeven wereldrecords verbroken en negenentachtig Aziatische records werden scherper gesteld op deze Aziatische Spelen.

Sporten

Medaillespiegel 

Aziatische Spelen
Sport in 1990
Multisport in China
Sportevenement in Peking